Дудичский сельский Совет — сельский Совет на территории Калинковичского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Дудичский сельсовет включает 11 населённых пунктов:
 Булавки — деревня.
 Буда — деревня.
 Вишар — деревня.
 Дудичи — агрогородок.
 Красная Нива — деревня.
 Муравейница — деревня.
 Ситня — деревня.
 Смаглов — деревня.
 Смолянка — деревня.
 Шалыпы — деревня.
 Юшки — деревня.

См. также 
 Калинковичский район

Примечания

Ссылки 
 Калинковичский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Калинковичского района